Gaschignard ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Gaschignard (* 1959), französischer Priester, emeritierter Bischof von Aire und Dax
 Paul-Henri Gaschignard (1923–2016), französischer Diplomat